Waite Park (Minneapolis), wijk in het noordoosten van Minneapolis
Waite Park (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota.